Belœil ist der Name folgender Orte:

 Belœil (Belgien), Stadt in der belgischen Region Wallonien
 Belœil (Québec), Stadt in der kanadischen Provinz Québec